Würzbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Objekte:

Gewässer:
 Würzbach (Blies), rechter Zufluss der Blies in Lautzkirchen, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Würzbach (Kleine Enz), rechter Zufluss der Kleinen Enz bei Calmbach, Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Würzbach, Abschnittsname bei Würz, Gemeinde Feusisberg, Bezirk Höfen, Kanton Schwyz des Sarenbachs (bei Pfäffikon SZ in den Zürichsee)

 Würzbacher Weiher oder Niederwürzbacher Weiher, Stausee im Lauf des Würzbach (Blies) bei Niederwürzbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Ortsteil:
 Würzbach (Oberreichenbach), Ortsteil der Gemeinde Oberreichenbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Naturschutzgebiet:
 Würzbach (Naturschutzgebiet), bei Oberwürzbach, Stadt St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Würzbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Würzbach (* 1968), deutsche Journalistin
 Friedrich Würzbach (1886–1961), deutscher Philosoph
 Hans Würzbach (1879–1949), deutscher Maler
 Natascha Würzbach (* 1933), deutsche Naturwissenschaftlerin, Anglistin
 Peter Kurt Würzbach (* 1937), deutscher Politiker (CDU) und Offizier
 Walter Würzbach (1887–1971), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Niederwürzbach
 Oberwürzbach
 Würzenbach
 Wurzbach